Синань Ван () — один из китайских титулов го, буквально название титула обозначает «Король юго-запада». Организатором и спонсором турнира является организация , отвечающая за настольные и карточные интеллектуальные игры в стране.

Партии турнира Синань проходят с блиц-контролем времени, у каждого игрока есть по 30 секунд на ход. Турнир проходит по системе плей-офф, всего в нём участвуют 16 игроков из 5 команд из юго-западного Китая. Призовой фонд турнира составляет 30 000 юаней.

Обладатели титула

Примечания 

Титулы го
Мероприятия, регулярно проводимые с 2002 года
Соревнования по го в Китае